Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2018 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з травня по жовтень 2018 року.

Прем’єр ліга - 2018

Команди-учасниці  
У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2018 взяли участь 7 команд:

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Посилання 

 Чемпіонат Хмельницької області: у новий сезон без чемпіона
 ТУРНИР: ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 2018 Р.

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
2018 у футболі